Zubeldía es un apellido vasco que puede hacer referencia a:

Martín Zubeldía Inda (1880 - 1974), conocido como Gumersindo de Estella, fraile capuchino.
Osvaldo Zubeldía (1927-1982), futbolista y entrenador argentino.
Luis Zubeldía (1981-), futbolista y entrenador argentino.

Sin tilde, puede referirse a:
Haimar Zubeldia (1977-), ciclista profesional español.